Jedlanka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Village de Jedlanka

dans la voïvodie de Mazovie
 Village de Jedlanka, du powiat de Radom
 Village de Jedlanka, du powiat de Zwoleń